Dreesmann ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anton Dreesmann (1854–1934), deutsch-niederländischer Unternehmer
 Cécile Dreesmann (1920–1994), niederländische Stickerin und Autorin 
 Ewald Dreesmann (1940–1986), deutscher Politiker
 Gisela Dreesmann, deutsche Hockeyspielerin
 Willem  Dreesmann (1885–1954), niederländischer Unternehmer und Ordensritter